El término FOB puede referirse:

 a Free On Board (franco a bordo), término de comercio internacional en el transporte de mercancías;
 a Fall Out Boy, una banda estadounidense de música pop punk y rock alternativo;
 a Federación de Organizaciones de Base, una organización regional de trabajadores desocupados de Argentina.